La palabra emitancia puede referirse a diferentes propiedades físicas:

En radiometría, a la emitancia o exitancia radiante, o potencia emitida por unidad de superficie de una fuente radiante.
En fotometría, a la emitancia o exitancia luminosa, o emitancia radiante ajustada a la sensibilidad del ojo humano.
En termodinámica, a la emisividad, o proporción de radiación térmica emitida por una superficie en relación con la de un cuerpo negro.
En física de aceleradores, a la emitancia de un haz de partículas o la distribución media de sus coordenadas y momentos en el espacio de fases.